Râul Fântânița se poate referi la:

 Râul Fântânița, Chilbucuț
 Râul Fântânița, Valea Cerbului

Vezi și 
 Fântânița, sat în județul Bistrița-Năsăud, România
 Fîntînița, sat în raionul Drochia, Republica Moldova

 Râul Fântâna (dezambiguizare)
 Râul Fântânele (dezambiguizare)

 Râul Valea Fântânii (dezambiguizare)

Toponime românești